Интерфейс може да се отнася до:

 Потребителски интерфейс
 Графичен потребителски интерфейс
 Интерфейс (програмиране)
 Приложно-програмен интерфейс
 Интерфейс с команден ред
 Мрежов интерфейс